Александра Катажина Ягело (), в девичестве Пшибыш (, родилась 2 июня 1980 в Ниско) − польская волейболистка, играющая на позиции блокирующей в клубе «Мушинянка» и сборной Польши. Двукратная чемпионка Европы 2003 и 2005 годов, бронзовый призёр чемпионата Европы 2009 года.

Карьера 
Воспитанница Школы спортивного мастерства в Сосновце. Дебютировала в команде БКС-Сталь из Бельско-Бялы, с которой выиграла чемпионат и кубок Польши. Позднее играла в Италии в течение трёх лет в «Ребекки Ривергаро», с 2007 по 2011 годы выступала за «Мушинянку». В 2011 году завершила игровую карьеру, но в мае 2012 года вернулась в волейбол, в ту же «Мушинянку».

Клубы 
 1996–1999:  ШМС (Сосновец)
 1999–2004:  Сталь (Бельско-Бяла)
 2004–2007:  Ребекки Ривергаро
 2007–2011:  Мушинянка
 2012–2014:  Мушинянка
 2014–н.в.:  Химик (Полице)

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Польши: 2002/2003, 2003/2004, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011
 Вице-чемпионка Польши: 2009/2010, 2011/2012
 Бронзовый призёр чемпионата Польши: 1999/2000
 Обладательница Кубка Польши: 2003/2004, 2010/2011
 Обладательница Кубка Европейской конфедерации волейбола: 2012/2013
 Серебряный призёр чемпионата Польши среди молодёжи: 1997

В сборной 
 Чемпионка Европы 2003 и 2005 годов
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2009
 Обладательница Кубка Пьемонта 2009
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы 1997
 Бронзовый призёр Европейских молодёжных игр 1997

Прочие награды 
 Кавалер Золотого креста Заслуги (награждена 22 ноября 2005 года).
 Волейболистка 2009 года по итогам голосования на сайте SiatkarskiePlusy.Pl.

Личная жизнь 
В июне 2008 года Александра вышла замуж за Вальдемара Ягело. 4 февраля 2012 года родила дочку Агнешку.

Примечания 

Волейболисты Польши
Чемпионы Европы по волейболу